Der Tischtennis-World Cup 2014 fand für die Männer in seiner 35. Austragung vom 24. bis 26. Oktober im deutschen Düsseldorf und für die Frauen in seiner 18. Austragung vom 17. bis 19. Oktober im österreichischen Linz statt. Gold ging an Zhang Jike und Ding Ning aus China.

Modus 
An jedem Wettbewerb nahmen 20 Sportler teil. Die acht in der Weltrangliste bestplatzierten Teilnehmer waren automatisch für die im K.O.-Modus ausgetragene Hauptrunde qualifiziert, die übrigen zwölf Teilnehmer wurden auf vier Gruppen mit jeweils drei Sportlern aufgeteilt, von denen sich jeweils zwei für die Hauptrunde qualifizierten. Die Halbfinal-Verlierer trugen ein Spiel um Platz 3 aus.

Teilnehmer 
Die erste Spalte gibt die Abschlussplatzierung an, die Spalten „WRL-Pos.“ die für die Setzung relevante Weltranglistenposition (gelb markiert die direkt für die Hauptrunde gesetzten 8 Spieler und 8 Spielerinnen).

Männer

Gruppenphase

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Hauptrunde

Frauen

Gruppenphase

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Hauptrunde

Sonstiges 
Für einen Ballwechsel im Viertelfinale zwischen Zhang Jike und Quadri Aruna erhielt Letzterer im Januar 2015 den Table Tennis Star Point-Award. Quadri Aruna war zudem der erste afrikanische Spieler seit 1992, der es in die Hauptrunde und unter die besten Acht eines World Cups schaffte.

Zhang Jike, der Sieger bei den Herren, erhielt kein Preisgeld, da er nach gewonnenem Finale zwei Werbebanden zertreten hatte.

Liu Jia wurde im Januar 2015 als Fair Play Star ausgezeichnet, nachdem sie im Viertelfinale eine für sie günstige, aber falsche Schiedsrichterentscheidung zugunsten ihrer Gegnerin Li Xiaoxia korrigiert hatte.

Der World Cup der Frauen fand durch die Austragung in Linz erstmals außerhalb Asiens statt.

Weblinks 
 World Cup 2014 der Männer auf ittf.com (abgerufen am 28. August 2015)
 World Cup 2014 der Frauen auf ittf.com (abgerufen am 28. August 2015)

Einzelnachweise 

2014
Tischtenniswettbewerb in Deutschland
Tischtenniswettbewerb in Österreich
Tischtennisveranstaltung 2014
Sportveranstaltung in Düsseldorf
Sportveranstaltung in Linz